У́лица Ра́зина, у́лица Степа́на Ра́зина, Разинская улица — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Степана Разина. Среди них:

Белоруссия 
 Улица Разинская — улица в Минске;
 Улица Степана Разина — улица в Гомеле.

Казахстан 
 Улица Степана Разина — улица в Темиртау.
 Улица Степана Разина — улица в Щучинске.

Россия 
 Улица Разина — улица в Арзамасе;
 Улица Степана Разина — улица в Армавире;
 Улица Разина — улица в Балашихе;
 Улица Разина — улица в Бийске;
 Улица Разина — улица во Владимире;
 Улица Разина — улица во Владикавказе;
 Улица Разина — улица в Вологде;
 Улица Степана Разина — улица в Воронеже;
 Улица Разина — улица во Владивостоке;
 Улица Разина — улица в Дмитрове;
 В Екатеринбурге:
 Улица Степана Разина;
 Улица Степана Разина — прежнее название улицы Олега Кошевого;
 Улица Степана Разина — улица в Ельце;
 Улица Разина — улица в посёлке Тартат (ЗАТО Железногорск Красноярского края);
 Улица Степана Разина — улица в Ижевске;
 Улица Степана Разина — улица в Иркутске;
 В Казани:
 Улица Степана Разина — улица в историческом районе Клыковка.
 Улица Разина — старое название Поперечно-Партизанской улицы в слободе Восстания (Ивановской стройке).
 Улица Степана Разина — улица в Калининграде;
 Улица Степана Разина — улица в Калуге;
 Улица Степана Разина — улица в Катав-Ивановске;
 Улица Степана Разина — улица в Красноярске;
  — улица в Красном Сулине;
 Улица Разина — улица в Липецке;
 Улица Разина — улица в Мичуринске;
 Улица Разина — название улицы Варварка в Москве в 1933—1993 годах;
 Улица Степана Разина — улица в Миассе
 Улица Степана Разина — улица в Орле;
 Улица Степана Разина — улица в Оренбурге;
 Улица Степана Разина — улица в Перми;
 Улица Степана Разина — улица в Петрозаводске;
 Улица Разина — улица в Ростове-на-Дону;
 Улица Степана Разина — улица в Самаре;
 Улица Степана Разина — улица в Санкт-Петербурге;
 Улица Степана Разина — улица в Саранске;
 Улица Степана Разина — улица в Сарапуле;
 Улица Степана Разина — улица в Саратове;
 Улица Степана Разина — улица в Сызрани;
 Улица Степана Разина — улица в Тамбове;
 В Томске:
 Улица Степана Разина;
 Переулок Степана Разина.
 Улица Разина — улица в Туапсе;
 Улица Степана Разина — улица в Уфе;
 Улица Степана Разина — улица в Челябинске.

Туркмения 
 Улица Степана Разина — улица в Ашхабаде.

Украина 
 Улица Степана Разина — улица в Днепре.
 Улица Степана Разина — улица в Каменском.
 Улица Степана Разина — улица в Луганске.
 Улица Степана Разина — улица в Одессе.
 Улица Степана Разина — улица в Сумах.
 Улица Степана Разина — улица в Харькове.
 Улица Степана Разина — улица в Херсоне.
 Улица Разина — улица в Хмельницком.

См. также 
 Мост Степана Разина
 Набережная Степана Разина
 Проспект Степана Разина (Тольятти)
 Разинское шоссе

Улицы, названные в честь Степана Разина